

Баррон — місто, штат Вісконсин
 Баррон — місто, штат Вісконсин

Див. також 
 Барон (значення)